A Virgínia é um estado da União desde 25 de Junho de 1788.

Lista de Governadores

Ver também 
 Lista de governadores dos Estados Unidos

Virginia
Governador